Das Boot:

 «Das Boot» () — западногерманский кинофильм 1981 года, экранизация романа «Подлодка» Л.-Г. Буххайма.
 «Das Boot» () — роман 1973 года Лотара-Гюнтера Буххайма.
 «Das Boot» — альбом 1992 года группы U96.
 «Das Boot» — песня, заглавная тема фильма «Das Boot».
 «» — компьютерная игра 1990 года, симулятор подводной лодки.

См. также